

Poängtabell

Storbritannien mot Nya Zeeland

Kamerun mot Brasilien

Nya Zeeland mot Brasilien

Storbritannien mot Kamerun

Nya Zeeland mot Kamerun

Storbritannien mot Brasilien 

Grupp E